Opetia är ett släkte av tvåvingar. Opetia ingår i familjen svartflugor. 

Opetia är enda släktet i familjen svartflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svartflugor
Opetia